Don Camillo – personaggio immaginario, protagonista dell'omonima saga letteraria e cinematografica
Don Camillo – romanzo di Giovannino Guareschi del 1948
Don Camillo – film del 1952 diretto da Julien Duvivier
Don Camillo – film del 1983 diretto da Terence Hill